Лазуткин — фамилия.

Известные носители:
 
 Лазуткин, Валентин Валентинович (род. 1945) — бывший руководитель Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию.
 Лазуткин, Виктор Александрович (1950—2017) — председатель Законодательного Собрания Пензенской области (2002—2003).
 Лазуткин, Владимир Иванович (1933—2003) — советский учёный в области систем автоматизированного управления, лауреат Ленинской премии.
 Лазуткин, Дмитрий Михайлович (род. 1978) — украинский телеведущий.

 Лазуткина, Диана Владимировна (род. 1994) — российская футболистка.
 Лазуткина, Юлия Викторовна (род. 1981) — российский политик, сенатор Российской Федерации.